Элиас Ландольт:
 Ландольт, Элиас (1821—1896) — швейцарский учёный-лесовод, главный лесничий кантона Цюрих.
 Ландольт, Элиас (1926—2013) — швейцарский ботаник, директор Геоботанического института в Цюрихе.